Хамидие (кавалерия)
 Хамидие (крейсер)
 Хамидие — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
  — рынок в старом Дамаске.

См. также 
 Хемидие — город в Иране